Helm (Califòrnia)
 Helm (Illinois)
 Biografies:
 Alexander Knox Helm (Dumfries, 1893 – 1964), diplomàtic britànic 
 Amy Helm (1970), cantautora nord-americana i filla del bateria de The Band, Levon Helm, i la cantant Libby Titus 
 Levon Helm (Elaine, Arkansas, 1940 - Nova York, 2012), músic estatunidenc 
 Rüdiger Helm piragüista alemany
 Miscel·lània:
 Batalla de la Gorja d'en Helm, batalla fictícia de la Guerra de l'Anell narrada a la novel·la El Senyor dels Anells 
 Gorja d'en Helm, lloc fictici pertanyent al llegendari de l'escriptor britànic JRR Tolkien